Axiom (platenlabel)
 Axiom Space